Tasiilaq bezeichnet:
 Tasiilaq, Stadt im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Tasiilaq (Bucht) (Kong Oscar Havn), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Tasiilaq (Fjord), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland